

Personen 
 Aaron Hughes (1979), Noord-Iers voetballer
 Barry Hughes (1937), Brits voetballer, voetbaltrainer en zanger
 Clara Hughes (1972), Canadees langebaanschaatsster en wielrenster
 David E. Hughes (1831–1900), Brits-Amerikaans musicus, muziekleraar en uitvinder
 Edward Robert Hughes (1849-1914), Engels kunstschilder
 Geoffrey Hughes (1944–2012), Engels acteur
 Glenn Hughes (1951), Engels muzikant
 Howard Hughes (1905–1976), Amerikaans piloot, filmproducent, filmregisseur, vliegtuigbouwer, playboy en kluizenaar
 Jarryd Hughes (1995), Australisch snowboarder
 Jason Hughes (1971), Welsh acteur
 Jesse Hughes "The Devil" (1972), Amerikaans muzikant
 John Hughes (1950–2009), Amerikaans filmregisseur, filmproducent en scenarioschrijver
 Keisha Castle-Hughes (1990), Australisch actrice wonend in Nieuw-Zeeland
 Langston Hughes (1902–1967), Amerikaans schrijver en dichter
 Miko Hughes (1986), Amerikaans acteur
 Steve Hughes (1966), Australisch metalmuzikant en stand-upcomedian
 Ted Hughes (Edward James Hughes, 1930–1998), Engels dichter en schrijver
 Tim Hughes (1978), Brits christelijk artiest, aanbiddingsleider en liedjesschrijver
 Wendy Hughes (1952-2014), Australisch actrice

Personage 
 Nancy Hughes, personage uit de soapserie As the World Turns

Bedrijven 
 Hughes Aircraft
 Hughes Helicopters

Aardrijkskundige namen 
 Hughes (Argentinië), plaats in het bestuurlijke gebied Gral
 Hughes (Alaska) (VS), plaats (city) in het gebied van Yukon-Koyukuk
 Hughes (Arkansas) (VS), plaats (city) in St. Francis County

Zie ook 
 Hughes County (doorverwijspagina)
 Mark Hughes (doorverwijspagina)